Il singolare del BMW Open 1986 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Emilio Sánchez ha battuto in finale Ricki Osterthun 6-1, 6-3.

Teste di serie

  Miloslav Mečíř (quarti di finale)
  Heinz Günthardt (primo turno)
  Tomáš Šmíd (secondo turno)
  Kent Carlsson (quarti di finale)

 Emilio Sánchez (campione) 
 Broderick Dyke (primo turno) 
 Sergio Casal (primo turno) 
 Libor Pimek (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 1986